Robledo puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

Colombia 
 Robledo (Medellín), comunidad de la ciudad de Medellín.

España

Andalucía

Huelva 
 Castaño del Robledo, municipio.

Jaén 
 El Robledo, localidad del municipio de Segura de la Sierra.

Sevilla 
 Robledo Viejo, localidad del municipio de Constantina.Sevillano

Asturias 
 Robledo (Allande), parroquia del concejo de Allande.
 Robledo (Anayo), aldea de la parroquia de Anayo, del concejo de Piloña.
 Robledo (Grandas de Salime), parroquia del concejo de Grandas de Salime.
 Robledo (Llanera), parroquia del concejo de Llanera.
 Robledo (Somiedo), parroquia del concejo de Somiedo.
 Robledo de Obona, parroquia del concejo de Tineo.

Castilla-La Mancha

Albacete 
 Robledo (Albacete), municipio.
 Villarrobledo, municipio y ciudad.

Ciudad Real 
 El Robledo, municipio.

Guadalajara 
 Robledo de Corpes, municipio.

Toledo 
 Robledo del Buey, pedanía del municipio de Los Navalucillos.
 Robledo del Mazo, población.

Castilla y León

León 
 Robledo de la Valduerna, localidad del municipio de Destriana.
 Robledo de Losada, localidad del municipio de Encinedo.
 Robledo de Fenar, localidad del municipio de Matallana de Torío.
 Robledo de las Traviesas, localidad del municipio de Noceda del Bierzo.
 Robledo de la Guzpeña, localidad del municipio de Prado de la Guzpeña.
 Robledo de Sobrecastro, localidad del municipio de Puente de Domingo Flórez.
 Robledo de Omaña, localidad del municipio de Riello.
 Robledo de Babia, localidad del municipio de San Emiliano.
 Robledo de Caldas, localidad del municipio de Sena de Luna.
 La Vega de Robledo, localidad del municipio de Sena de Luna.
 Robledo de la Valdoncina, localidad del municipio de Valverde de la Virgen.
 Robledo de Torío, localidad del municipio de Villaquilambre.

Salamanca 
 San Miguel del Robledo, municipio.
 Robledo Hermoso, localidad del municipio de Villar de Samaniego.
 Campo de Robledo, comarca.

Segovia 
 Santa María de Robledo, localidad del municipio de Palazuelos de Eresma constituida por varias urbanizaciones.
 Parque Robledo, urbanización del municipio de Palazuelos de Eresma perteneciente a la localidad anterior.

Soria 
 Castillejo de Robledo, localidad y municipio.

Zamora 
 Robledo (Zamora), pedanía del municipio de Puebla de Sanabria.

Extremadura

Cáceres 
 Robledo (Casares de las Hurdes), alquería del municipio de Casares de las Hurdes.
 Robledo (Pinofranqueado), pedanía del municipio de Pinofranqueado.
 Robledollano, municipio.

Galicia

Lugo 
 Robledo (Cervantes), localidad del municipio de Cervantes.
 Robledo (A Fonsagrada), localidad del municipio de A Fonsagrada.
 San Martín de Robledo, localidad del municipio de A Fonsagrada.
 Robledo de Rao, localidad del municipio de Navia de Suarna.
 Robledo de Son, localidad del municipio de Navia de Suarna.
 Robledo (Negueira de Muñiz), localidad del municipio de Negueira de Muñiz.
 Robledo (As Nogais), localidad del municipio de As Nogais.
 Vilar do Robledo, localidad del municipio de Samos.

Orense 
 Robledo (Ourense), localidad del municipio de Carballeda de Valdeorras.
 O Robledo da Lastra, localidad del municipio de Rubiá.
 O Robledo (Villamartín de Valdeorras), localidad del municipio de Vilamartín de Valdeorras.

Madrid 
 Robledo de Chavela, municipio.
 Robledondo, localidad del municipio de Santa María de la Alameda.

Personalidades 

 Alonso Gómez-Robledo Verduzco, abogado mexicano, investigador de la Universidad Autónoma de México.
 Ángel Federico Robledo (1917-2004), dirigente peronista argentino.
 Antonio Gómez Robledo (1908-1994), filósofo y funcionario público mexicano.
 Antonio Panesso Robledo (1918-2012), escritor, filólogo y periodista colombiano.
 Arturo Robledo Ocampo (1930-2007), arquitecto colombiano.
 Carlos Eduardo Robledo Puch (n. 1952); asesino serial, considerado uno de los mayores criminales argentinos de la historia.
 Carmelo Robledo (n. 1912), boxeador argentino de peso pluma, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932.
 Darío Ortiz Robledo (n. 1968), pintor y escritor colombiano.
 Eduardo Robledo Rincón, político mexicano.
 Francisco Romero Robledo (1838-1906), abogado y político español.
 Irene Robledo (1890-1988), educadora y humanista mexicana.
 Jorge Robledo (aprox.1500-1546), conquistador español.
 Jorge Enrique Robledo (n. 1950), arquitecto, profesor y político colombiano.
 Jorge Robledo Oliver (1926-1989), futbolista chileno.
 José Robledo (n. 1979), historietista, ilustrador y diseñador gráfico español.
 Juan Felipe Robledo (n. 1968), poeta y ensayista colombiano.
 Juan Manuel Gómez Robledo (n. 1959), diplomático mexicano.
 Juan Ramiro Robledo, político mexicano.
 Lorenzo Robledo (1918-2006), actor cinematográfico español.
 Luis Torres Robledo (n. 1955), cuestionado empresario y político peruano.
 María Luisa Robledo (1912-2005), actriz argentina.
 Melchor Robledo (h. 1510-1586), músico y compositor español.
 Mercedes Robledo, soprano argentina.
 Susana Robledo (n. 1949), maestra y política argentina.
 Telesforo Montejo Robledo (1818-1896), político español.

Otros usos 
 El volcán Robledo, volcán situado en la provincia de Catamarca (Argentina).